

Argentina 
San Andrés de Giles (município) — da província de Buenos Aires
San Andrés de Giles — capital do departamento homónimo

Colômbia 
Ilha de Santo André (Colômbia)
Santo André, Providência e Santa Catarina — departamento insular colombiano
San Andrés (San Andrés y Providencia) — capital do departamento acima
San Andrés de Cuerquia — cidade do departamento de Antioquia
San Andrés de Sotavento — cidade do departamento de Córdoba

Espanha 
San Andrés (bairro de Madrid)
San Andrés (Tenerife) — aldeia
Santo André de Teixido — aldeia da Galiza

Municípios 
San Andrés del Congosto — em Castela-Mancha
San Andrés del Rey — em Castela-Mancha
San Andrés del Rabanedo — em Castela e Leão
San Andrés y Sauces — em Santa Cruz de Tenerife

Catalunha 
Sant Andreu Salou
Sant Andreu de Llavaneres
Sant Andreu de la Barca

Cidades da Guatemala 
San Andrés (Petén) — do departamento de Petén
San Andrés Itzapa — do departamento de Chimaltenango
San Andrés Sajcabajá — do departamento de El Quiché
San Andrés Semetabaj — do departamento de Sololá
San Andrés Villa Seca — do departamento de Retalhuleu
San Andrés Xecul — do departamento de Totonicapán

México 
San Andrés Duraznal — município do estado do Chiapas
San Andrés (Tabasco) — sítio arqueológico

Distritos do Peru 
San Andrés (distrito) — na região de Ica
San Andrés de Tupicocha (distrito) — no departamento de Lima
San Andrés de Cutervo (distrito) — no departamento de Cajamarca

Outros países 
San Andrés (El Salvador) — sítio arqueológico pré-colombiano
San Andrés (Honduras) — cidade do departamento de Lempira

Desambiguações de topônimos